Brežani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Brežani – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Blace
 Brežani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Brežani – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Karlovac
 Brežani – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec

 Zobacz też
 Breżani – wieś w południowo-zachodniej Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Simitli